Toy Story kan henvise til flere artikler:
 Toy Story - amerikansk film (1995)
 Toy Story 2 - amerikansk film (1999)
 Toy Story 3 - amerikansk film (2010)
 Toy Story 4 - amerikansk film (2019)
 Toy Story Racer - videospil
 Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue - platformspil